SLF steht für:
 Schweres Löschgruppenfahrzeug, ehemalige Feuerwehrfahrzeugart in Deutschland
 Schweres Löschfahrzeug, Feuerwehrfahrzeugart in Österreich, siehe Feuerwehrfahrzeuge in Österreich#Löschfahrzeuge
 Seat Load Factor, Kennzahl im kommerziellen Personentransportwesen, siehe Sitzauslastung
 Seattle Liberation Front, ehemalige, radikale Anti-Vietnamkrieg-Organisation in den USA
 Shredder-Leicht-Fraktion in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft
 Shuttle Landing Facility, ein privater Flugplatz auf dem Kennedy Space Center
 Sonderlöschfahrzeug, einer Feuerwehrfahrzeugart
 Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth, Maschinenbauunternehmen aus Fraureuth
 spotted lanternfly, siehe Gepunktete Laternenträgerzikade
 Stadt, Land, Fluss, ein Spiel
 Stiff Little Fingers, nordirische Punkrockband
 Super Low Frequency, ein Frequenzband
 WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos und Sion, Schweiz
 VEB Schiffsarmaturen- und Leuchtenbau Finow

SLF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

slf steht für:
 Lingua dei segni della Svizzera italiana (ISO-639-3-Code), italienischschweizer Gebärdensprache

Abkürzung